Змиевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Змиёвка — посёлок городского типа в Свердловском районе Орловской области.
 Змиевка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Змиевка — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.

Украина 

 Змиевка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Змиевка — село в Бериславском районе Херсонской области.
Змиевка — до 1991 года название села Кидёш в Береговском районе Закарпатской области.